Мо́ррисси () — английская и ирландская фамилия.

Персоналии 
 Моррисси (род. 1959) — британский музыкант, вокалист рок-группы The Smiths.
 Моррисси, Дэвид (род. 1964) — английский актёр и режиссёр.
 Моррисси, Пол (род. 1938) — американский режиссёр.
 Моррисси, Уильям (род. 1986) — американский рестлер.
 Моррисси, Шинейд (род. 1972) — ирландская поэтесса.